Флаг муниципального образования Гульке́вичское городское поселение Гулькевичского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5925.

Описание 
«Красное полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего и нижнего края жёлтые полосы в 1/5 ширины полотнища каждая, в центре основной, красной части полотнища — изображение летящего к древку белого с серыми деталями, с золотым клювом и чёрными глазами голубя».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

В 1875 году введена в строй железная дорога Ростов-на-Дону — Владикавказ. Одна из 37 станций этой дороги — станция Гулькевичи. Своё название станция получила по фамилии владельца этих земель — Николая Васильевича Гулькевича, управляющего делами Кавказского комитета, ведавшего снабжением русской армии в Кавказскую войну и получившего эти земли в дар от императора Александра II за заслуги перед Отечеством. С тех пор название станции, затем посёлка городского типа, а с 1961 года города — не изменялось.

Одно из значений фамилии (слова) Гулькевич в украинском языке — «голубь», на что аллегорически указывает изображением голубя на флаге.

Белый голубь с воздетыми крыльями — символ Святого Духа, аллегорически указывает на Свято-Троицкую церковь, существующую в городе с XIX века. Белый голубь также является символом миролюбия, верности, безмятежности.

Белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия.

Жёлтый цвет на флаге аллегорично отражает щедрую кубанскую природу и указывает на то, что в поселении развита сельхозперерабатывающая промышленность.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, постоянство, прочность.

Красный цвет — символ мужества, труда, праздника.

Деление флага на три части аллегорически указывает на три населённых пункта входящих в состав поселения — города Гулькевичи, села Майкопского и хутора Лебяжьего.

Примечания 

Флаги с изображением голубя